Mark Merklein (Freeport (Bahamas), 28 de Junho de 1972) é um ex-tenista profissional bahamenho, especialista em duplas, chegou ao N. 37 da ATP, com 4 titulos, em simples atingiu o N. 160.

Conquistas

Duplas (4)

Duplas finalista (3)

Ligações externas 
Perfil na ATP

Tenistas olímpicos das Bahamas
Tenistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000
Tenistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004
Naturais de Freeport (Bahamas)